TIP ili Tip ima više značenja:

 Oznaka za -{HTATIP}-, histonsku acetiltransferazu KAT5
 -{Tip}- (Juniks), računarski program
 -{Trends in Parasitology}-, časopis
 Tip (biologija)